

Palmarès
Giochi olimpici
Tokyo 2020: bronzo nei 90 kg.

Mondiali
Chelyabinsk 2014: argento nei -90kg.

Europei
Montpellier 2014: bronzo nei -90kg;
Kazan 2016: argento nei -90kg.

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni